Un chlorure de xénon est un composé chimique du chlore et du xénon. On en connaît plusieurs, dont :
 le monochlorure de xénon XeCl ;
 le monochlorure de dixénon  ;
 le  .

Sans autre précision, le terme « chlorure de xénon » désigne généralement , le seul de ces composés qui soit stable.

xénon
Composé du xénon